Жарчинский (, ) — польская и украинская фамилия.

Известные носители 
 Жарчинский, Валериан (1838—1870) — участник Польского восстания. 
 Жарчинский, Фёдор Иванович (1914—1945) — Герой Советского Союза (1945, посмертно).